Oxid rhodito-platiničitý, také nazývaný Nišimurův katalyzátor, je anorganická sloučenina používaná jako katalyzátor hydrogenací.

Použití 
Oxid rhodito–platiničitý se používá na redukce aromatických sloučenin na příslušné cykloalkany nebo nasycené heterocyklické sloučeniny za mírných pomínek (často jde o pokojovou teplotu a atmosférický tlak). V těchto reakcích se používá přednostně oproti ostatním katalyzátorům, jako je například oxid platiničitý. S jeho použitím lze reakce provést s minimálními ztrátami kyslíkatých skupin při hydrogenolýzách.

Příprava 
Vodný roztok chloridu rhoditého, kyseliny hexachloroplatiničité a dusičnanu sodného se odpaří a vzniklá směs se roztaví v porcelánové misce za 460-480°C do vytěkání oxidů dusíku (což trvá kolem 10 minut). Výsledný pevný produkt se promyje destilovanou vodou a zředěným roztokem dusičnanu sodiného a po vysušení chloridem vápenatým vznikne katalyzátor. Poměr Rh/Pt bývá většinou 3:1 nebo 7:3.

Odkazy

Reference

Související články 
 Oxid rhoditý
 Wilkinsonův katalyzátor
 Platinová čerň
 Platina na uhlíku
 Palladium na uhlíku
 Birchova redukce

rhodito-platiničitý
Rhodité sloučeniny
Platiničité sloučeniny
Katalyzátory hydrogenace